Příjmení Orr nosí více různých osobností:

 Benjamin Orr (1947–2000) – americký baskytarista a zpěvák
 Bobby Orr (* 1948) – kanadský hokejista
 John Boyd Orr, 1. baron Boyd-Orr (1880–1971) – skotský učitel, lékař, biolog a politik

jiné významy
 Orr (Minnesota) – město v okrese St. Louis v Minnesotě
 Orr (Pulheim) – část města Pulheim v Německu

Související články 
 OR